1856 год в театре

События 
 20 августа — вновь открылся московский Большой театр, восстановленный после пожара  года (архитектор Альберт Кавос).
 Состоялось официальное узаконение монополии императорских театров — резолюция Александра II по докладу министра двора А. В. Адлерберга — «частных русских театров в столицах не заводить».
 В Петербурге начал выходить «Музыкальный и театральный вестник» (издавался по  год).
 В Лондоне образована Королевская английская опера.
 В Лондоне сгорело здание «Ковент-Гарден».
 В Мадриде закрыт Театр Де Ла Крус («Театр драмы») — первый постоянный театр города, действовавший с конца XVI века.
 После падения диктатуры Росаса в Буэнос-Айресе (Аргентина) поставлены первые сарсуэлы Л. Эрнандеса, Франсиско Асенхо Барбьери, X. Бастамбиде и др. Заложено первое здание оперного театра «Колон»
 В Монтевидео (Уругвай) открылся театр «Солис».
 В Мехико основан театр «Итурбиде».
 Основоположник армянского театра в Турции поэт-драматург Мкртич Пешикташлян и Степан Экшян организовали труппу в Ортакеи (действовала до  года).
 Открыто новое здание нижегородского театра.
 Первые театральные постановки в Оренбурге.
 В Тифлисе закрыт Театр Георгия Эристави.

Премьеры 
 21 января — в Москве на сцене Малого театра состоялась первая постановка пьесы Н. А. Островского «В чужом пиру похмелье».
 23 января, Парижская опера — «Корсар», балет Адольфа Адана в постановке Жюля Перро.
 7 мая — «Свадьба Кречинского» в Александрийском театре (бенефис Бурдина; Муромский — Григорьев, Лидочка — Владимирова, Атуева — Громова, Нелькин — Максимов, Кречинский — В. Самойлов, Расплюев — Бурдин, позднее — Мартынов).
 16 мая — на сцене Мариинского театра состоялась премьера оперы А. С. Даргомыжского «Русалка».
 «Ратнавали» Рамнараяна
 «Солнце заходит» Юхана Берьессона
 «Водонос» Поун Нья
 В городе Шумене (Коларовград в 1950—1965) представление первой болгарской пьесы «Михаил-Мышкоед» С. Доброплодного, в Ломе — «Многострадальная Геновева» Хеббеля, (под руководством и в переработке К. Стоянова-Пишурки).
 «Улаф Лильекранс» Х. Ибсена («Норвежский театр», Берген).
 «Лотерея» Валентино Каррера.
 «Граф Эссекс» Генриха Лаубе («Бургтеатр», Вена).
 «Медея» Легуве (Париж; при участии итальянской актрисы А. Ристори).
 Комедия «Сарабанда кардинала» Анри Мельяка («Пале-Рояль», Париж).
 «Биржа» Ф. Понсара (театр «Одеон», Париж).
 Комедия «Снежный ком» М. Тамайо-и-Бауса (труппа Архоны и Ламадрид, Мадрид).
 «13 января 1807 года, или Предпоследняя репетиция трагедии „Димитрий Донской“» С. П. Жихарева (бенефис П. И. Орловой).
 Первое исполнение на русском языке комедии Дюмануара и А. Ф. Деннери «Испанский дворянин» («Дон Сезар де Базан»). Малый театр (перевод-переделка Тарновского и Лонгинова; Дон Сезар — Самарин, позднее Полтавцев, Маритана — Васильева, Медведева, Сантарен — Дмитревский, маркиз Монтефиоре — В. Живокини, П. М. Садовский). В том же году в Александринском театре (Дон Сезар — В. Самойлов, Маритана — Самойлова, Сантарен — Григорьев).

Драматургия 
 Издана историческая драма Н. В. Гоголя «Альфред» (написана в  году).
 «Доходное место» А. Н. Островского (поставлена в  году).
 «Горбун» И. И. Лажечникова (поставлена в  году).
 Комедия «Чиновник» В. А. Соллогуба.
 Книга М. Е. Салтыкова-Щедрина «Губернские очерки» с разделом «Драматические сцены и монологи» («Просители», «Выгодная женитьба», «Что такое коммерция?»). Запрещены цензурой.
 «Последние дни Густава I» Ю. Берьессона.
 «Красный кедр» Франсишку Гомиша ди Амрена.
 Пьяза «Водонос» бирманского драматурга У Поун Нья.

Деятели театра 
 Драматург Эрнест Легуве избран членом Академии.
 Начало гастролей Аделаиды Ристори по Европе, Америке и Индии.
 Виченца — первое исполнение роли Отелло итальянским трагиком Томмазо Сальвини.
 Первое исполнение роли Гамлета Эрнесто Росси.

Родились 
  — украинская актриса Анна Петровна Затыркевич Кампинская.
 5 февраля — немецкий режиссёр О. Брам.
  — русский художник М. А. Врубель.
 6 июня — французская актриса Габриель Режан.
 28 июня — украинский актёр и режиссёр Кость Осипович Подвысоцкий.
 18 июля — Николай Карпович Садовский, актёр и режиссёр
 26 июля — Бернард Шоу, ирландский драматург.
  — русский художник А. М. Васнецов.
  — русский поэт, переводчик и драматург И. Ф. Анненский
 27 августа — украинский писатель И. Франко.
 23 сентября — английский театральный критик Уильям Арчер.
 5 декабря — немецкий актёр Оскар Зауэр.
 25 декабря — английский драматург Брандон Томас.
 американская актриса Джорджиана Барримор.
 армянская актриса Вергине Гарагашян.
 французский драматург Пьер Декурсель.
 ливанский переводчик мировой драматургии на арабский язык Адиб Исхак.
 татарский драматург Габдрахма Ильясы.
 русский театральный деятель Анатолий Евграфович Молчанов.
 русский писатель и драматург И. Н. Потапенко.
 русский актёр К. Н. Рыбаков.
 украинский актёр Н. К. Садовский.
 русская актриса Мария Ивановна Свободина-Барышева.

Скончались 
  — русский литературный и театральны критик Н. И. Надеждин.
 17 февраля — немецкий поэт Г. Гейне.
 22 февраля — французская актриса Луиз Розали Аллан-Депрео.
 26 февраля — сербский драматург Йован Стерия-Попович.
 15 мая — греческий драматург Иоаннис Замбелиос.
 11 июля — чешский театральный деятель Йосеф Каэтан Тыл.
 20 июля — датская актриса Анна Нильсен.
 8 августа — английская актриса Лусия Элизабет Метьюз.
 английская актриса и режиссёр Э. Вестрис-Мэтьюс.

Примечания

Ссылки